L'étrier peut désigner :
 En équitation, l'étrier est composé d'un anneau métallique suspendus de chaque côté de la selle
 Un diplômé fédéral, avant d'être appelé "galop" il existe l'étrier de bronze, d'argent et de vermeil.
 L'Étrier d'or est une distinction annuelle récompensant le meilleur jockey en trot monté 
 En escalade et en spéléologie, l'étrier est une petite échelle souple.
 En natation, les étriers sont les deux barres parallèles situées sous un plot de départ, côté bassin.
 En anatomie, l'étrier est un os interne de l'oreille.
 En marine, ce sont les cordages d'attache des marchepieds aux vergues
 En charpente, un étrier à solive est un connecteur qui permet de raccorder des éléments d'ossature bois, ou de fixer des solives sur un mur.